Llista de centres de la Universitat Politècnica de Catalunya:

Centres docents:
 Centre de Formació Interdisciplinària Superior. CFIS 
 Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. EEBE
 Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. EPSEB 
 Escola Politècnica Superior de Castelldefels. EPSC
 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. EPSEVG
 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. ETSAB 
 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. ETSAV 
 Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT 
 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. ETSEIB 
 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. ETSETB 
 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona. ETSECCPB 
 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. EPSEM 
 Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. ESAB 
 Facultat d'Informàtica de Barcelona. FIB 
 Facultat de Matemàtiques i Estadística. FME 
 Facultat de Nàutica de Barcelona. FNB 
 Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. FOOT

Centres adscrits:

 Escola d'Enginyeria d'Igualada. EEI 
 Escola Universitària Politècnica de Mataró. EUPMT 
 Escola d'Administració d'Empreses. EAE
 Escola Universitària Caixa Terrassa. EUNCET 
 Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. CITM 

Llistes